Киренга — топоним в России:

 Киренга — река в Иркутской области, правый приток Лены.
 Киренга — железнодорожная станция на Байкало-Амурской магистрали в Иркутской области.